Macrophiothrix caerulea är en ormstjärneart som beskrevs av Hutton 1872. Macrophiothrix caerulea ingår i släktet Macrophiothrix och familjen Ophiothrichidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ormstjärnor
caerulea